Whirlpool Monterrey Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Monterrey Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2012 roku w Monterrey na kortach twardych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Monterrey Open (wersja archiwalna)

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Meksyku